Соревнования двоек в бобслее среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 23 и 24 февраля.

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера. В первый день были проведены два первых заезда с 17:00 до 19:00 по местному времени (UTC-8), а на следующий ещё два в это же время.

Канадский экипаж Кейли Хамфрис и Хезер Мойс в первых трёх заездах последовательно улучшал рекорд трассы.

Медалисты

Соревнование 
В четвёртую попытку проходят 20 лучших экипажей.

 DNS — не стартовали
 DSQ — дисквалифицированы
 РТ — рекорд трека

Ссылки 
 Результаты